Salorino kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Salorino, Ticino, ort,

Spanien 

 Salorino (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Salorino (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar